Texier (... – ...) – nuotatore francese
 Charles Félix Marie Texier (1802-1871) – archeologo, architetto e accademico francese
 Henri Texier (1945) – contrabbassista e compositore francese